Das Herrendoppel der Wimbledon Championships 1998 war ein Tenniswettbewerb in London.

Das Finale bestritten Jacco Eltingh und Paul Haarhuis gegen Mark Woodforde und Todd Woodbridge. Eltingh und Haarhuis gewannen in fünf Sätzen und konnten somit den „Woodies“ den Titel abnehmen. Dies war ihr erster Triumph bei den Wimbledon Championships und ihr fünfter gemeinsamer Grand-Slam-Titel insgesamt.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Draw auf ATPworldtour.com (englisch)
 Draw auf ITFtennis.com (englisch)

Herrendoppel
1998